Deva – miasto w zachodniej Rumunii, w Siedmiogrodzie
 Port lotniczy Deva – prywatny port lotniczy położony w mieście Deva, w okręgu Hunedoara, w Rumunii
 Nirj Deva – brytyjski polityk lankijskiego pochodzenia
 Prabhu Deva – indyjski aktor, tancerz, reżyser, choreograf i piosenkarz
 Sarah Jezebel Deva – brytyjska wokalistka
 Xhafer Deva – albański działacz polityczny